Famiglia Boullogne, famiglia di artisti francesi:
 Louis Boullogne, pittore del XVII-XVIII secolo
 Bon Boullogne, pittore del XVII-XVIII secolo, figlio di Louis
 Louis Boullogne II, pittore del XVII-XVIII secolo, figlio di Louis
 Geneviève Boullogne, pittrice del XVII-XVIII secolo, figlia di Louis
 Madeleine Boullogne, pittrice del XVII-XVIII secolo, figlia di Louis

 Valentin de Boullogne, pittore francese del XVII secolo